Акадия:

 Акадия — французская колония в Северной Америке, существовавшая в XVII-XVIII веках.
 Акадия (приход, Луизиана) — один из приходов штата Луизиана, США.
 Акадия — национальный парк США, включающий большую часть острова Маунт-Дезерт.